El término modulación puede referirse a:

Modulación (música), el cambio de tonalidad durante el desarrollo de una obra.
Modulación (telecomunicación)
Modulación (tipografía), eje imaginario en un carácter
Modulación con Codificación Reticulada
Modulación de amplitud en cuadratura
Modulación de fase
Modulación en anillo
Modulación en banda lateral única
Modulación en doble banda lateral
Modulación jerárquica
Modulación PDM
Modulación por amplitud de pulsos
Modulación por ancho de pulsos
Modulación por desplazamiento de amplitud
Modulación por desplazamiento de amplitud y fase
Modulación por desplazamiento de fase
Modulación por desplazamiento de frecuencia
Modulación por desplazamiento de frecuencia gausiana
Modulación por desplazamiento diferencial de fase
Modulación por frecuencia de pulsos
Modulación por impulsos codificados (sección Modulación)
Modulación por longitud de onda
Modulación por multitono discreto
Modulación por posición de pulso
Modulación Sigma-Delta
Síntesis por modulación de frecuencias, una de las formas de hacer síntesis de sonido
Tasa de Error de Modulación